Рогозихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Рогозиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1211 человек, в том числе 593 мужчины и 618 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1204 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Красная Дубрава,
 село Рогозиха.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края